Агриппи́на Влади́мировна Стекло́ва (род. 15 февраля 1973, Краснодар) — российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка России (2008).

Биография 
Родилась 15 февраля 1973 года в Краснодаре в семье актёров Владимира Стеклова и Людмилы Мощенской. После окончания в 1996 году актёрского курса ГИТИСа работала актрисой в театре «Сатирикон». Первый раз снялась в кино в 1989 году, исполнив роль Антонины в фильме «Транти-Ванти».

В 2012 году стала лауреатом премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль Дорины в спектакле «Тартюф» в Театре на Малой Бронной.

За роль медсестры Надежды в фильме режиссёра Александра Котта «Инсайт» награждена призами за лучшую женскую роль на фестивале «Амурская осень» в Благовещенске, на кинофестивале «Виват кино России!» в Санкт-Петербурге, Международном фестивале нового европейского кино «Златната липа» в Болгарии и была номинирована на премию Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона Asia Pacific Screen Awards («Азиатский Оскар»).

Сын Данил Андреевич Стеклов (род. 1993), актёр.  Невестка - актриса Надежда Лумпова.
Внук Пётр (род. 2018) 
Муж — Владимир Большов, актёр.

Творчество

Роли в театре

Независимый театральный проект 
  — «Трактирщица» по пьесе К. Гольдони — Деянира
  — «Жестокие танцы» Танцевальный марафон по мотивам романа Хораса Маккоя «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» — Глория
  — «Дед Мороз - Мерзавец"» Ж. Баласко, М.-А. Шазель, К. Клавье, Ж. Жюньо, Т. Лермитт, Б. Мойно — Жозетт
  — «Театр по правилам и без» М. Фрейн

Телепроекты 
В 2004 году участвовала в телеигре Форт Боярд вместе с Павлом Деревянко, Викторией Исаковой, Саидом Дашук-Нигматуллиным, Алексеем Гоманом и Александром Панайотовым. Выигрыш составил 12’670 рублей.

В 2005 году участововала в телеигре Угадай мелодию вместе с Алексеем Макаровым и Александром Носиком. Выигрыш составил 26 415 рублей.

Фильмография

Награды 
 Лауреат Премии Станиславского
 Лауреат конкурса «Золотая лира. Женское лицо. Творческа Элита.»
 Лауреат театральной премии «Чайка»
 Лауреат театральной премии газеты «Московский комсомолец»
 Лауреат премии «Звезда Театрала».
 заслуженная артистка РФ

Примечания

Ссылки 
instagram.com Агриппины Стекловой